Тауи́чи ( и ) — слово, которое на языке гуарани означает «большая птица». Зачастую выступает в качестве имени собственного в боливийской и парагвайской частях региона Гран-Чако.

Имена и названия 
 Рамон Агилера Костас, по прозвищу «Тауичи» — боливийский футболист начала XX века; его сын Роли Агилера (1938—2002) основал главную футбольную академию Боливии
 Академия «Тауичи» — главная футбольная молодёжная академия Боливии, воспитавшая значительную часть игроков сборной Боливии; названа в честь отца своего основателя Роли Агилеры — Рамона «Тауичи» Агилеры
 «Рамон Тауичи Агилера» — второй по вместимости футбольный стадион Боливии, расположенный в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра; переименован в честь академии «Тауичи» в 1979 году